Colard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Prénom 
Colard est un prénom notamment porté par :
 Colard II (ou Colard II de la Clyte), noble du Moyen Age flamand.

Patronyme 

 Pascal Colard (né en 1938), artiste et poète français ;
 Pierre Colard, pilote de rallye français ;
 Quentin Colard (né en 1987), rameur d'aviron français ;
 Thibault Colard (né en 1992), rameur d'aviron français;

Prénom français
Patronyme français